Keith’s Tankard 2008 – mistrzostwa Nowej Szkocji mężczyzn w curlingu. Były jednocześnie kwalifikacjami do Tim Hortons Brier 2008, prowincję ostatecznie reprezentowała drużyna pod przewodnictwem Briana Rafuse.

Terminarz

Finały prowincji

Drużyny

Wyniki

Play off

Finał 
10 lutego 2008, 15:00

Półfinały 
9 lutego 2008, 20:00

10 lutego 2008, 10:00

C1-C2 
9 lutego 2008, 20:00

Runda A 

6 lutego 2008, 13:00

6 lutego 2008, 13:00

6 lutego 2008, 13:00

6 lutego 2008, 13:00

6 lutego 2008, 20:30

6 lutego 2008, 20:30

6 lutego 2008, 20:30

6 lutego 2008, 20:30

7 lutego 2008, 8:00

7 lutego 2008, 8:00

7 lutego 2008, 12:00

7 lutego 2008, 12:00

7 lutego 2008, 16:00

7 lutego 2008, 20:00

8 lutego 2008, 15:00

Runda B 

7 lutego 2008, 8:00

7 lutego 2008, 8:00

7 lutego 2008, 12:00

7 lutego 2008, 12:00

7 lutego 2008, 16:00

7 lutego 2008, 16:00

7 lutego 2008, 20:00

7 lutego 2008, 20:00

8 lutego 2008, 10:00

8 lutego 2008, 10:00

8 lutego 2008, 15:00

8 lutego 2008, 20:00

8 lutego 2008, 20:00

9 lutego 2008, 10:00

Runda C 

7 lutego 2008, 16:00

7 lutego 2008, 20:00

8 lutego 2008, 10:00

8 lutego 2008, 15:00

8 lutego 2008, 15:00

8 lutego 2008, 20:00

8 lutego 2008, 20:00

9 lutego 2008, 10:00

9 lutego 2008, 10:00

9 lutego 2008, 10:00

9 lutego 2008, 15:00

9 lutego 2008, 15:00

Challenge

Drużyny

Wyniki

Runda A 

26 stycznia 2008, 14:00

26 stycznia 2008, 14:00

26 stycznia 2008, 19:00

27 stycznia 2008, 9:00

Runda B 

26 stycznia 2008, 19:00

27 stycznia 2008, 9:00

27 stycznia 2008, 14:00

Strefa południowa 
W rywalizacji strefy południowej brało udział 21 drużyn, dzięki grze potrójnym systemem pucharowym wyłoniono 7 zespołów, które zakwalifikowały się do finałów.

Drużyny

Wyniki

Runda A

Mecze A 
17 stycznia 2008, 13:30

17 stycznia 2008, 13:30

17 stycznia 2008, 17:00

17 stycznia 2008, 20:30

17 stycznia 2008, 20:30

17 stycznia 2008, 13:30

18 stycznia 2008, 8:30

18 stycznia 2008, 16:00

18 stycznia 2008, 16:00

19 stycznia 2008, 8:30

Mecze B 
17 stycznia 2008, 13:30

17 stycznia 2008, 13:30

17 stycznia 2008, 20:30

17 stycznia 2008, 17:00

17 stycznia 2008, 17:00

17 stycznia 2008, 20:30

18 stycznia 2008, 16:00

18 stycznia 2008, 16:00

19 stycznia 2008, 8:30

Runda B

Mecze C 
18 stycznia 2008, 8:30

18 stycznia 2008, 12:00

18 stycznia 2008, 12:00

19 stycznia 2008, 8:30

19 stycznia 2008, 12:00

19 stycznia 2008, 12:00

19 stycznia 2008, 16:00

19 stycznia 2008, 19:30

20 stycznia 2008, 8:00

Mecze D 
18 stycznia 2008, 8:30

18 stycznia 2008, 12:00

18 stycznia 2008, 12:00

18 stycznia 2008, 19:30

18 stycznia 2008, 19:30

19 stycznia 2008, 16:00

19 stycznia 2008, 16:00

20 stycznia 2008, 8:00

Runda C

Mecze E 
18 stycznia 2008, 19:30

18 stycznia 2008, 19:30

19 stycznia 2008, 12:00

19 stycznia 2008, 12:00

20 stycznia 2008, 8:00

20 stycznia 2008, 16:00

Mecze F 
19 stycznia 2008, 8:30

19 stycznia 2008, 19:30

19 stycznia 2008, 19:30

20 stycznia 2008, 8:00

20 stycznia 2008, 16:00

Mecze G 
20 stycznia 2008, 11:15

20 stycznia 2008, 11:15

20 stycznia 2008, 16:00

Strefa północna

Drużyny

Wyniki

Runda A

Mecze A 
17 stycznia 2008, 17:00

17 stycznia 2008, 17:00

17 stycznia 2008, 20:30

17 stycznia 2008, 20:30

18 stycznia 2008, 8:30

18 stycznia 2008, 8:30

18 stycznia 2008, 12:00

18 stycznia 2008, 16:00

18 stycznia 2008, 19:30

19 stycznia 2008, 12:00

Mecze B 
17 stycznia 2008, 17:00

17 stycznia 2008, 17:00

17 stycznia 2008, 20:30

17 stycznia 2008, 20:30

18 stycznia 2008, 8:30

18 stycznia 2008, 8:30

18 stycznia 2008, 12:00

18 stycznia 2008, 19:30

18 stycznia 2008, 19:30

19 stycznia 2008, 12:00

Runda B

Mecze C 
18 stycznia 2008, 12:00

18 stycznia 2008, 16:00

18 stycznia 2008, 16:00

18 stycznia 2008, 19:30

19 stycznia 2008, 8:30

19 stycznia 2008, 12:00

19 stycznia 2008, 17:00

19 stycznia 2008, 17:00

20 stycznia 2008, 11:15

Mecze D 
18 stycznia 12:00

18 stycznia 2008, 16:00

18 stycznia 2008, 16:00

18 stycznia 2008, 19:30

19 stycznia 2008, 8:30

19 stycznia 12:00

19 stycznia 2008, 17:00

19 stycznia 2008, 17:00

20 stycznia 2008, 11:15

Runda C

Mecze E 
19 stycznia 2008, 8:30

19 stycznia 2008, 8:30

19 stycznia 2008, 20:30

19 stycznia 2008, 20:30

20 stycznia 2008, 11:15

20 stycznia 2008, 16:00

Mecze F 
19 stycznia 2008, 8:30

19 stycznia 2008, 12:00

19 stycznia 2008, 20:30

19 stycznia 2008, 20:30

20 stycznia 2008, 11:15

20 stycznia 2008, 16:00

Mecze G 
20 stycznia 2008, 8:00

20 stycznia 2008, 8:00

20 stycznia 2008, 16:00

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa turnieju prowincjonalnego
 

2008
2008 w curlingu